Луис Еспиноза има више значења:

 Луис Еспиноза (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Еспиноза (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Еспиноза (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Еспиноза (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику